Radan Lenc (* 30. července 1991, Mladá Boleslav) je český hokejový útočník hrající za tým HV 71 v SHL.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2007/08
| BK Mladá Boleslav
| ČHL U18
| 46 || 20 || 13 || 33 || 64
| 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2008/09
| BK Mladá Boleslav
| ČHL U20
| 26 || 5 || 2 || 7 || 10
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008/09
| NED Hockey Nymburk
| 2. ČHL U20
| 16 || 10 || 8 || 18 || —
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/10
| BK Mladá Boleslav
| ČHL U20
| 50 || 12 || 17 || 29 || 60
| 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2010/11
| BK Mladá Boleslav
| ČHL U20
| 48 || 39 || 26 || 65 || 54
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/11
| BK Mladá Boleslav
| ELH
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2011/12
| BK Mladá Boleslav
| ČHL U20
| 15 || 4 || 8 || 12 || 22
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/12
| BK Mladá Boleslav
| ELH
| 12 || 0 || 0 || 0 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2011/12
| HC Stadion Litoměřice
| 1. ČHL
| 26 || 7 || 7 || 14 || 18
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/13
| BK Mladá Boleslav
| ČHL U20
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2012/13
| BK Mladá Boleslav
| 1. ČHL
| 28 || 3 || 3 || 6 || 22
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/13
| HC Medvědi Beroun 1933
| 2. ČHL
| 17 || 6 || 6 || 12 || 20
| — || — || — || — || —
|-
| 2012/13
| NED Hockey Nymburk
| 2. ČHL
| 2 || 2 || 0 || 2 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/14
| HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
| ELH
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2013/14
| BK Mladá Boleslav
| 1. ČHL
| 51 || 16 || 16 || 32 || 74
| 8 || 1 || 1 || 2 || 31
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014/15
| BK Mladá Boleslav
| ELH
| 52 || 9 || 11 || 20 || 42
| 9 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2014/15
| HC Dukla Jihlava
| 1. ČHL
| 1 || 1 || 1 || 2 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/16
| BK Mladá Boleslav
| ELH
| 47 || 16 || 12 || 28 || 28
| 10 || 2 || 4 || 6 || 40
|-
| 2016/17
| BK Mladá Boleslav
| ELH
| 51 || 16 || 14 || 30 || 50
| 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| BK Mladá Boleslav
| ELH
| 52 || 10 || 10 || 20 || 32
| — || — || — || — || —
|-
| 2018/19
| Bílí Tygři Liberec
| ELH
| 52 || 16 || 17 || 33 || 30
| 17 || 3 || 2 || 5 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| Bílí Tygři Liberec
| ELH
| 49 || 21 || 18 || 39 || 14
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| Bílí Tygři Liberec
| ELH
| 51 || 19 || 22 || 41 || 30
| 16 || 2 || 12 || 14 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| Amur Chabarovsk
| KHL
| 49 || 8 || 9 || 17 || 20
| — || — || — || — || —
|-
| 2021/22
| Frölunda HC
| SHL
| 14 || 6 || 4 || 10 || 6
| 9 || 2 || 5 || 7 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| Frölunda HC
| SHL
| 16 || 2 || 3 || 5 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2022/23
| HV71
| SHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 71
! 3
! 5
! 8
! 16
! 8
! 0
! 0
! 0
! 8
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ELH celkově
! 368
! 107
! 104
! 211
! 228
! 57
! 9
! 19
! 28
! 48
|}

Reprezentační statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Statistika hráče na Elite Prospects.com
 Statistika hráče na hockeyDB.com
 Statistika hráče na hokej.cz
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči BK Mladá Boleslav
Hráči HC Liberec
Hráči HC Nymburk
Hráči HC Beroun
Hráči HC Dukla Jihlava
Hráči HC Stadion Litoměřice
Hokejisté KHL
Hokejisté Svenska hockeyligan
Narození v roce 1991
Narození 30. července
Narození v Mladé Boleslavi
Žijící lidé
Muži